Le nom Morgenstern (allemand signifiant ) peut désigner :
 La morgenstern est une masse d'armes à pointes datant du Moyen Âge souvent confondue avec le fléau d'armes.
 un nom allemand désignant la planète Vénus car celle-ci est visible dans le ciel du matin, avant le lever du Soleil. Elle l'est également dans le ciel du soir, après le coucher de notre étoile (d'où le nom Abendstern).
 une chanson du groupe allemand Rammstein présente dans l'album Reise, Reise.
 Morgenstern est aussi le nom de famille de Valentin Morgenstern dans La Cité des ténèbres.
 Morgenstern, le nom de famille du personnage principal de la trilogie éponyme, un cycle de fantasy écrit par Hervé Jubert.

Patronyme 
Morgenstern est un nom de famille ayant notamment été porté par :
 Christian Morgenstern (1871-1914), poète et écrivain allemand
 Christian Ernst Bernhard Morgenstern (1805-1867), peintre paysagiste allemand
 Erin Morgenstern (née en 1978), autrice américaine de fantasy
 Ignace Morgenstern (1900-1961), producteur français
 Jacqueline Morgenstern (1932-1945), jeune fille juive victime de l'expérimentation médicale nazie
 Madeleine Morgenstern, fille d'Ignace Morgenstern (voir lignes précédentes) et première femme de François Truffaut
 Maia Morgenstern (née en 1962), actrice roumaine
 Marco Morgenstern (1972-), biathlète allemamd
 Oskar Morgenstern (1902-1977), mathématicien et économiste américain d'origine allemande
 Soma Morgenstern (1890-1976), écrivain juif de langue allemande
 Sonja Morgenstern (née en 1955), patineuse artistique est-allemande
 Sophie Morgenstern (1875-1940), psychiatre et psychanalyste
 Stéphanie Morgenstern (née en 1965), actrice suisse
 Susie Morgenstern (née en 1945), autrice franco-américaine de livres pour enfants
 Thomas Morgenstern (né en 1986 à Spittal), sauteur à ski autrichien.
 Ulf Morgenstern (né en 1978), historien allemand.

Voir aussi

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif